El término lucero (también, Lucero) puede referirse, en esta enciclopedia:

Astronomía 
 al lucero del alba, también lucero vespertino, el nombre poético con que se conoce al planeta Venus;

Personas
 a Juan Lucero (f. 1362), un religioso español, obispo de Salamanca;
 a Diego Rodríguez de Lucero (f. 1534), un religioso e inquisidor español;
 a Claudio Lucero (n. 1933), un montañista, profesor, entrenador y rescatista chileno;
 a Lucero (Lucero Hogaza León, n. 1969), una cantante y actriz mexicana;
 a Cornelio Lucero (n. s/d - f. s/d), un político argentino;
 a Manuel Lucio Lucero (1814–1878), un abogado, docente universitario y político argentino;
 a Pablo Lucero (1800-1856), un militar y gobernante argentino;

Otros usos 
 a Lucifer, en la tradición cristiana, Lucifer como sinónimo de lucero (Isaías. 14:12) representa al ángel caído, ejemplo de belleza y sabiduría a quien la soberbia condujo a los infiernos, transformándose en Satanás (Moisés 4:1–4).
 lucero del alba o morningstar, un tipo de maza con puntas, tipo estrella, utilizada en la Edad Media;
lucero, un toro o caballo con una mancha blanca en la frente;
Lucero, un barrio perteneciente a la ciudad de Madrid (España);
 a un lucero, un elemento que puede aparecer en el techo de una casa, para iluminar y ventilar el interior.

Notas